Salcher ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Salcher (* 1960), Politiker der ÖVP, Mitbegründer der Sir-Karl-Popper-Schule, Berater und Buchautor
 Artur Salcher (* 1894), österreichischer Ingenieur und nationalsozialistischer Funktionär
 Evamaria Salcher (* 1975), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Gisela Salcher (* 1969), österreichische Schauspielerin
 Herbert Salcher (1929–2021), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Hubert Salcher (1905–1981), österreichischer Skisportler
 Josef Salcher (1908–1976), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Markus Salcher (* 1991), österreichischer Behindertensportler
 Patrick Salcher (* 1991), österreichischer Naturbahnrodler
 Peter Salcher (1848–1928), österreichischer Physiker
 Peter Salcher (Alpinist) (Mitte des 19. Jahrhunderts), Begleiter von Paul Grohmann und Franz Innerkofler
 Viktoria Salcher (* 1967), österreichische Filmproduzentin
ferner:
 Salcher (Familie), österreichische Industriellenfamilie
 Mathias Salcher & Söhne, später Harlander Coats, ein ehemaliges Unternehmen in St. Pölten 
 Josef Salcher junior (1861–1920), österreichischer Industrieller
 Mathias Salcher senior (1803–1879), österreichischer Industrieller
 Rudolf Salcher senior (1828–1885), österreichischer Industrieller